

Patronyme 

 David Torn (1953-), guitariste et compositeur ;
 Rip Torn (1931-2019), acteur américain.

Musique 

 Torn, chanson d'Ednaswap reprise par Natalie Imbruglia ;
 Torn, chanson d'Ava Max.

Cinéma 

 Torn, film d'Elmar Imanov et Engin Kundag sorti en 2014.

Voir aussi 
 Torn Curtain, titre original du film Le Rideau déchiré d'Alfred Hitchcock sorti en 1966

Homonymie de patronyme